Název Chabičov má více sídel:
 Chabičov (Šternberk), část města Šternberk v okrese Olomouc
 Chabičov (Háj ve Slezsku), část obce Háj ve Slezsku v okrese Opava